Anenský potok bezeichnet mehrere Bäche in Tschechien

 Anenský potok, rechter Zufluss zum Lazský potok im Okres Olomouc
 Anenský potok, rechter Zufluss zum Lukovský potok im Okres Ústí nad Orlicí
 Anenský potok (Novohradka), linker Zufluss zur Novohradka im Okres Chrudim
 Anenský potok, linker Zufluss zur Říčka im Okres Rychnov nad Kněžnou
  Anenský potok, linker Zufluss zum Skalní potok im Okres Náchod
 Anenský potok, rechter Zufluss zur Výrovka im Okres Kutná Hora